Rivas může být:

 Rivas (departement) – departement Nikaraguy

příjmení
 Eva Rivas (* 1987) – rusko–arménská zpěvačka
 José María Rivas (1958-2016) - salvadorský fotbalista
 Mauricio Rivas (* 1964) – kolumbijský sportovní šermíř